Захович () — словенське прізвище:
 Златко Захович () ( 1 лютого 1971, Марибор, Югославія [сучасна Словенія]) — словенський футболіст.
 Лука Захович (,  15 листопада 1995, Гімарайнш) — словенський футболіст, нападник клубу «Марибор».